Topolino cacciatore (Moose Hunters) – film del 1937 diretto da Ben Sharpsteen, noto anche come Caccia all'alce
 Topolino cacciatore (Mickey Down Under) – film del 1948 diretto da Charles A. Nichols, noto anche come Topolino in Australia